Charbonnières puede referirse a: 

 Charbonnières, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Charbonnières, comuna francesa situada en Saona y Loira.